Kandahar District är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kandahar, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Kandahar District är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Kandahar District är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Kandahar (provins)